Rancho las Moras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho las Moras, Jalisco, ort, Tlajomulco de Zúñiga, 
 Rancho las Moras, Delstaten Mexiko, ort, Tejupilco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar